Kinel steht für:

 Kinel, Stadt in Russland
 Kinel-Tscherkassy, Ort In Russland
 Großer Kinel, Fluss in Russland
 Kleiner Kinel, Nebenfluss des Großen Kinel

Kinel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kinel (1825–1911), deutscher Architekt und Eisenbahnbaumeister